Az alábbi családfa a mogul sahok családi kapcsolatait hivatott ábrázolni.

Kapcsolódó szócikkek 
Mogul uralkodók listája

Uralkodói családfák